6-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции с 8 по 16 февраля 1969 года. Это был второй чемпионат мира, прошедший в Швеции, до этого страна принимала чемпионат 1963 года.

Норвегия отказалась от участия в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.

В шестой раз подряд чемпионом мира стала сборная СССР, по 2 раза обыгравшая сборные Швеции (4-2 и 2-1) и Финляндии (10-1 и 5-2). Шведы и финны обменялись победам, но по общей лучшей разности забитых и пропущенных мячей второе место заняли шведы.

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1969

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Февраль 1969 года
Спорт в Швеции в 1969 году